Louis Krages ist der Name folgender Personen:

* Louis Krages (Unternehmer) (1875–1955), deutscher Unternehmer
 Louis Krages (Rennfahrer) (alias John Winter; 1949–2001), deutscher Autorennfahrer